Иван Громаков: Громаков, Иван Иванович (1953—2020) — советский и российский деятель культуры, руководитель государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», заслуженный артист России (1997).
 Громаков, Иван Семёнович (1930—2009) — советский разведчик.